Sofer (hébreu :  scribe) peut désigner, dans le judaïsme :
 les Sages de l'époque de la Grande Assemblée
 un copiste chargé de la rédaction de textes sacrés et légaux
 Soferim (traité), le traité mineur reprenant les règles de l'art des scribes

Il se retrouve également comme patronyme, notamment chez :
 Moishe Sofer (Schreiber), un rabbin et décisionnaire hongrois des , auteur du Hatam Sofer et chef de file du mouvement haredi avec pour devise Hadash assour min haTorah (la nouveauté est interdite par la Torah)
 Samuel Benjamin Sofer, fils du précédent, auteur du Ktav Sofer
 Yaakov Haïm Sofer, un rabbin irakien du , auteur du Kaf Hahayim
 Rena Sofer, une actrice américaine 

Patronyme juif
Homonymie de patronyme